Niemcy:
 Schöndorf – dzielnica Weimaru
 Schöndorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg
 Schöndorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla

Osoby:
 Harald Schöndorf – niemiecki filozof